IDD steht für:
 Identitätskarte Deutschland, den Präfix der Ausweisnummer des Personalausweises der Bundesrepublik Deutschland
 Insurance Distribution Directive, eine europäische Versicherungsvertriebsrichtlinie
 Institut für Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik der Leuphana Universität Lüneburg
 Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren der Technischen Universität Darmstadt
 Integrity-Due-Diligence-Prüfung, eine Prüfung von Geschäftspartnern auf illegale oder unseriöse Geschäftspraktiken
 International Direct Dialing, internationale Telefonanrufe, die ohne Telefonisten aufgebaut werden
 Invertory to Diagnose Depression, ein Fragebogen zur Depressionsdiagnostik nach Mark Zimmerman, William Coryell, Caryn Corenthal und Sheila Wilson

Idd steht für:
 Idd (Norwegen), eine ehemalige Gemeinde bei Halden in Norwegen

IdD steht für:
 Internet der Dinge

idd steht für:
 Idaca (ISO-639-3-Code), Varietät aus dem Dialektkontinuum Ede (Sprache) (yoruboide Sprache) in Benin und Togo

IDD